Open Space steht für: 
 Open Space, eine Methode der Moderation von Großgruppen
 Offener Raum, eine kritische Form der Nutzung von Tätigkeitsfeldern allgemein
 Open Space Berlin, ein autonomes Kunst- und Kulturprojekt des Kleingeist e.V. in Berlin-Kreuzberg.
 Open Space Vienna

Siehe auch
 Shared Space